Ryggen ist der Name von:

 Hannah Ryggen (1894–1970), schwedischstämmige, norwegische Textilkünstlerin
 Hans Ryggen (1894–1956), norwegischer Maler (Wikidata-Eintrag: Q11974116)

 sowie eines Ortes in Schweden: Ryggen (Dalarna)